Luigi Braschi Onesti (Cesena,  1745 - Roma, 9 de febrero de 1816) I Duque de Nemi, fue un noble italiano.

Biografía 

Hijo del conde Girolamo Onesti y Giulia Francesca Braschi dei Bandi, hermana de Giovanni Angelo Braschi dei Bandi (Pio VI). Su hermano, Romoaldo Braschi Onesti, fue Cardenal y Camarlengo.

Pasó su juventud en Cesena hasta 1780, cuando fue llamado a Roma por su tío, el Papa Pío VI. Llegó a la ciudad con su hermano Romoaldo y juntos adoptaron el apellido Braschi, pasando a ser Braschi-Onesti.

El 31 de mayo de 1781 se casó con Constanza Falconieri en la Capilla Sixtina, en una ceremonia celebrada por el mismo pontífice. Con motivo de la ceremonia, el poeta Vincenzo Monti compuso y publicó La belleza del universo. En mayo de 1794 le es otorgada a Constanza la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

En 1786, el Papa creó el Ducado de Nemi en favor de su sobrino Luigi.

Se encargó de la construcción del Palacio Braschi, que fue diseñado por el arquitecto Cosimo Morelli como residencia para la familia del duque. El palacio fue vendido por la familia Braschi al Estado Italiano y fue usado como sede del Ministerio del Interior y en la actualidad alberga al Museo de Roma.

El duque Braschi se encargó de la construcción de otro palacio Braschi en Terracina, que serviría como residencia del Papa.

Acompañó a Pío VI en sus visitas oficiales y fue designado como Príncipe Imperial del Sacro Imperio Romano Germánico por el Emperador José II. En 1786, el Rey Carlos IV de España le otorgó la Grandeza de España. 

En febrero de 1797, fue enviado por el Papa para firmar el Tratado de Tolentino con Napoleón Bonaparte, acuerdos en los cuales la Santa Sede se comprometió a concesiones monetarias y de territorio a Francia.

Cuando los franceses ingresaron a Roma en 1798, tomaron el Palacio Braschi y tuvieron a Luigi Braschi como rehén; sin embargo, el duque logró escapar a Siena y permaneció con Pío VI tres meses. Luego, se estableció en Venecia hasta el nombramiento del nuevo papa Pio VII.

Regresó a Roma y fue nombrado Comandante de la guardia y acompañó a Pío VII a París para la coronación de Napoleón Bonaparte en 1804.

Fue Presidente del Senado Romano y luego Alcalde de Roma.

Fue excomulgado por su apoyo a los franceses y por su participación política activa en Roma como ciudad imperial; sin embargo, fue indultado por Pío VII en 1814. El Papa lo reconoció como sobrino de Pío VI y mártir de los jacobinos.

Murió el 9 de febrero de 1816 en la ciudad de Roma y fue enterrado en la Basilica Santa Maria sopra Minerva.

Colección de arte 
Pío VI y su sobrino encargaron al orfebre Luigi Valadier diversas obras sofisticadas, que serían expuestas tanto en los Museos Vaticanos como en el Palacio Braschi. Para la residencia de la familia, el duque pidió piezas que decorarían los salones del palacio, mientras que el pontífice le asignó las restauraciones de las colecciones de bronces del Vaticano. De esta manera, la familia Braschi se convirtió, junto a los Borghese, en los principales clientes de Valadier.

El duque compró a la cámara apostólica los bienes que la Compañía de Jesús tenía en Tívoli.

El Papa Pío VI dejó en herencia al duque pinturas como La Inmaculada Concepción, hecha por Bartolomé Esteban Murillo, que es también llamada La Inmaculada Concepción Esquilache por su dueño el Marqués de Esquilache y que hoy se encuentra en el Museo Hermitage.

Cuando las tropas napoleónicas tomaron la ciudad de Roma, varias pinturas y esculturas que se encontraban en el Palacio Braschi fueron confiscadas y llevadas a París. Actualmente se exhiben en el Museo de Louvre piezas como las estatuas del emperador Otón, de Antínoo, de Cibeles y de Asclepio; los bustos de Alejandro Severo, Faustina la Mayor y Faustina la Menor.

El Retrato ecuestre de Francisco de Moncada de Anton van Dyck también fue confiscado por las tropas napoleónicas y ahora se exhibe en el Museo de Louvre.

En los Museos Vaticanos también se encuentran estatuas como el Antínoo Braschi.

Algunas piezas de la colección del duque fueron compradas por Luis I de Baviera y son conservadas actualmente en la Gliptoteca de Múnich. Entre las esculturas destaca la Venus Braschi, una de las copias más famosas de la Afrodita de Cnido.

Ancestros

Condecoraciones 
 Orden de los Santos Mauricio y Lázaro en el Grado de Gran Cruz y con la dignidad de Gran Canciller (1785)
  Orden del Espíritu Santo en el grado de Caballero
 Orden de Carlos III en el grado de Gran Cruz (1791)

Referencias 

Nobles de Italia del siglo XVIII
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Duques de Italia
Nacidos en Cesena
Fallecidos en Roma